Agrilaxia är ett släkte av skalbaggar. Agrilaxia ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktbaggar
Agrilaxia